Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 318 dans le monde.

 Route fédérale 318 en Allemagne
 Route 318 en Nouvelle-Écosse, Canada
 Nevada State Route 318 aux États-Unis 
  dans certains pays